VVR steht für:
 Verkehrsgesellschaft Vorpommern-Rügen, Verkehrsunternehmen im Bereich Nordvorpommern, Stralsund und Rügen
 Verkehrsverbund Rottweil, ein Verkehrs- und Tarifverbund im baden-württembergischen Landkreis Rottweil
 Verkehrs-Verlag Remagen, ein deutscher Fachverlag für Fahrschulen und Verkehrserziehung
 Vermont Valley Railroad, eine ehemalige Eisenbahngesellschaft in Vermont (Vereinigte Staaten)

VVR